Freebird Games — канадская студия разработки компьютерных игр, основанная в 2007 году Каном Гао. Всего студией создано шесть игр. To the Moon была высоко оценена игроками и критиками, а также получила ряд наград.

Игры

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Канады
Компании, основанные в 2007 году
Компании по алфавиту
Компании Канады
Производители компьютерных игр по алфавиту
Независимые разработчики компьютерных игр